Virgin Steele — дебютный студийный альбом американской хеви-метал-группы Virgin Steele, вышедший в 1982 году.

Список композиций 
 «Minuet in G Minor/Danger Zone» (DeFeis/Starr) — 4:29
 «American Girl» (Starr) — 2:51
 «Dead End Kids» (DeFeis/Starr) — 3:25
 «Drive on Thru» (Starr) — 3:11
 «Still in Love With You» (DeFeis/Starr) — 6:17
 «Children of the Storm» (DeFeis/Starr) — 2:26
 «Pictures on You» (DeFeis/Starr/O’Reilly/Ayvazian) — 3:29
 «Pulverizer» (Starr) — 2:10
 «Living in Sin» (DeFeis/Starr) — 3:49
 «Virgin Steele» (DeFeis/Starr) — 4:39

2002 Bonus Tracks 
 «The Lesson» — 5:58 (Demo)
 «Life of Crime» — 4:29 (Demo)
 «Burn the Sun» — 4:06 (Demo)
 «American Girl» — 2:52
 «Lothlorien» — 2:08
 «Dead End Kids» — 3:28 (New Mix)
 «Drive on Thru» — 3:12
 «Living in Sin» — 3:46

Участники записи 
 Дэвид ДеФейс — вокал, клавишные
 Jack Starr — гитара
 Joe O'Reilly — бас-гитара
 Joey Ayvazian — ударные

Ссылки 

 

Дебютные альбомы 1982 года
Альбомы Virgin Steele